Emberg steht für folgende geographische Objekte:

in Deutschland:
 Emberg (Berg) (541,9 m), Berg in der Rhön bei Dembach, Wartburgkreis, Thüringen
 Emberg (Bad Teinach-Zavelstein), Stadtteil von Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Emberg (Köln), Hügel, Siedlung (Am Emberg) und Stadtviertel (Siedlung Emberg) in Köln-Höhenhaus
in Österreich:
 Emberg (Gemeinde Berg), Katastralgemeinde von Berg im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Emberg bei Bruck an der Mur, Ortsteil von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Emberg bei Kapfenberg, Ortsteil von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Emberg (Gemeinde Ranten), Ortsteil von Ranten, Bezirk Murau, Steiermark
 Emberg (Gemeinde Kaltenbach), Ortschaft von Kaltenbach (Tirol), Bezirk Schwaz, Tirol

Siehe auch: 
 Emberger
 Emberger Alm